Ша́хматная доска́ — игровое поле, часть инвентаря для игры в шахматы. Существует классический вариант шахматной доски, предназначенный для игры в традиционные шахматы, а также множество вариантов, предназначенных для игры во многочисленные варианты шахмат.

Описание

Внешний вид 
Чаще всего под шахматной доской подразумевается доска, предназначенная для игры в традиционные шахматы. В различных вариантах неклассических шахмат количество клеток на доске может варьировать, из более радикальных отступлений — возможно изменение формы клеток; неизменными чертами остаются двуцветность и способ нумерования клеток — по горизонтали и вертикали одновременно.

В традиционном настольном (не компьютерном и не портативном) форм-факторе шахматная доска чаще всего деревянная, но может быть пластиковой или картонной. Чаще всего она представляет собой коробку, складывающуюся пополам.

Традиционная шахматная доска 
Традиционная шахматная доска, описанная в правилах ФИДЕ, представляет собой поле 8 × 8 (всего 64) чередующихся по вертикали и горизонтали тёмных и светлых полей (клеток); поле, обозначаемое как a1, — чёрное. Такая доска может использоваться не только для игры в шахматы, но и в шашки, поскольку наиболее распространённый вид шашечной доски выглядит точно так же.

Именование клеток 

Для удобства выражения и записи ходов в шахматной нотации клетки доски обычно нумеруются. На традиционной доске для горизонтальной нумерации используются буквы латинского алфавита от A до H, расставляемые слева направо, а для вертикальной цифры от 1 до 8, расставляемые снизу вверх. Ряды символов нумерации клеток наносятся по периметру доски, как показано на рисунке.

Демонстрационная доска 
Шахматная доска увеличенного размера, которая используется для демонстрации партий на соревнованиях, при обучении шахматам и чтении лекций.

Демонстрационные доски могут быть:
 из древесины (фанеры), фигуры устанавливаются с помощью специальных реек с пазами или крепятся посредством колечек (отверстий) и шпилек;
 магнитные (из жести), фигуры крепятся с помощью приклеенных к ним магнитов;
 проекционного типа (из прозрачного материала), фигуры проецируются на них с помощью специальных устройств;
 электронные, позволяющие воспроизводить ход партии на экране телевизора.

Шахматная диаграмма 
Изображение позиции на шахматной доске, применяемое в рукописях, книгах, журналах, газетах, бюллетенях, компьютерных программах и так далее. Впервые появилась в шатрандже.

Геометрия шахматной доски 
На шахматной доске расстояние между двумя полями измеряется числом ходов, нужных той или иной фигуре для перехода с одного поля на другое. Такое расстояние зависит от характера движения и дальнобойности фигуры.

Например, для короля путь с а2 на а8 по вертикали и по ломаной а2 — b3 — c4 — d5 — c6 — b7 — a8 оказываются равными. Для белой пешки расстояния от а2 до а3 и от а2 и до а4 тоже равны.

На особенностях геометрии шахматной доски основываются расчёты в практических партиях, в частности в пешечных эндшпилях (например, правило квадрата), и составляются этюды (например, этюд Рети).

См. также 
 Шахматные фигуры
 Mutilated chessboard problem
 Шашечная доска
 Сёгибан
 Задача о зёрнах на шахматной доске

Литература 

 

Шахматы
Инвентарь и термины настольных игр